Veselka může být:
 svatba

název sídla
 Veselka (Kněževes), část obce Kněževes v okrese Blansko
 Veselka (Olbramovice), část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Veselka (Trhové Sviny), část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice
 Veselka (Troubsko), osada, základní sídelní jednotka obce Troubsko v okrese Brno-venkov
 Veselka (Vimperk), část města Vimperk v okrese Prachatice
 Lhota Veselka, část obce Postupice v okrese Benešov

vodní tok
 Veselka (přítok Jizery) – levostranný přítok Jizery v okrese Mladá Boleslav
 Veselka (přítok Libuňky) – pravostranný přítok Libuňky v okrese Semily

vrchol
 Veselka (Hanušovická vrchovina), kopec nad městem Králíky
 Veselka (Lužické hory), vrch v Lužických horách u Kerhartic (460 metrů nad mořem)

v hudbě
 Veselka (dechová kapela), dechová kapela

příjmení osob
 Antonín Veselka (* 1973) – český hudební skladatel, muzikant a klávesák
 Jan Veselka (* 1941) – český politik z Čáslavska, poslanec FS za Zemědělskou stranu (LSU)
 Josef Veselka – český sbormistr
 Josef Veselka (lékař) – český kardiolog

další
 Veselka (hotel) – bývalý významný hotel v Pardubicích
 Veselka (hra) - polská divadelní hra Stanisława Wyspiańského z roku 1901
 Veselka - polský film Andrzeje Wajdy z roku 1973 podle stejnojmenné divadelní hry

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno